

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel quattro con.

Collegamenti esterni